«Ба́рви» — зразковий танцювальний колектив. Діє при Підволочиському районному будинку культури. Лауреат фестивалю «Зорепад» у місті Коломия Івано-Франківської області, міжнародного конкурсу «Червона калина» в місті Тернопіль, обласного конкурсу «Тернопільська танцювальна весна» та ін.

Література 
 Б. Мельничук. «Барви» // , том 4, стор. 34

Підволочиський район